Сулочана () или Руби Майер (), настоящее имя Руби Майерс (1907—1983); в титрах различных фильмов встречается также как Руби, Руби Сулочана, Сулочана Деви, Сулочана-старшая — индийская актриса, наиболее известная как одна из ранних женщин-звёзд индийского немого кино. Лауреат высшей кинематографической награды Индии — премии имени Дадасахеба Фальке.

Биография и карьера 
Родилась в 1907 году в Пуне (ныне в индийском штате Махараштра). Как и ряд других актрис раннего периода индийского кино, Руби Майерс была «некоренного происхождения». По поводу её собственных корней существует несколько версий, включая «англо-индийскую» и «евразийскую», однако большинство источников сходятся на её происхождении из общины багдадских евреев.

В юности работала телефонисткой, прежде чем получила предложение актёрской карьеры от режиссёра и продюсера киностудии  Мохана Даярама Бхавнани. Несмотря на интерес к предложению, девушка в течение долгого времени отказывалась из-за распространённых предубеждений о недостойности профессии актрисы для женщины. Однако упорство Бхавнани, в конце концов, увенчалось успехом. В 1925 году она дебютировала в его фильме Veer Bala. В этом же году за ним последовал «Королева кино» (Cinema Ki Rani). Всего за год со своего дебюта она снялась в девяти фильмах и в дальнейшем по 1929 год снималась в 5-6 фильмах ежегодно. В 1926 году в фильме Bamto Bhoot она сыграла девушку по имени Сулочана, от которой и пошёл её наиболее известный экранный псевдоним. Ещё одним успешным фильмом стала также снятая уже на студии Imperial Films картина Wildcat of Bombay, в которой персонаж Сулочаны предстает в 8 различных образах, включая садовника, полицейского, светловолосую европейку, джентльмена из Хайдарабада, уличного мальчишку и пожилую продавщицу бананов.

Три романтических хита конца 1920-х Madhuri (1928), Anarkali (1928) и Indira B.A. (1929) вознесли её на пик славы немого кино. Немая лента Madhuri была столь популярна, что сцены из неё включались в начавшее сниматься вскоре звуковое кино, в частности, танец в исполнении Сулочаны был включен с наложенной музыкой в звуковую короткометражку, посвященную открытию Махатмой Ганди и другими национальными лидерами выставки народного ремесла  в рамках пропагандирования движения за независимость свадеши.

В 1931 году студия Imperial Films выпустила первый индийский звуковой фильм «Свет мира», что ознаменовало начало эры звукового кино и поставило под угрозу карьеру многих звёзд немого, так как теперь от актёров требовалось хорошо владеть хиндустани (в частности, урду). Потратив год, чтобы выучить язык, Сулочана с триумфом вернулась в новой, звуковой версии Madhuri (1932). За этим фильмом последовали звуковые ремейки и других её популярных фильмов — Indira M.A. (1934), Anarkali (1935) and Bombay ki Billi (1936).

В большинстве фильмов 1930-х годов в фильмах студии Imperial Руби снималась в паре с актёром Диншау Биллимориа (с которым у неё также была любовная связь), являя этим также первый в Индии пример постоянного «партнёрства звёзд». На пике карьеры она считалась первой красавицей индийского кино и «мечтой оператора», была самой высокооплачиваемой актрисой своего времени, получавшей сначала 2500, а позднее и 5000 рупий в месяц — больше, чем колониальный генерал-губернатор Бомбея. Помимо работы в качестве актрисы, в середине 1930-х Сулочана основала свою собственную киностудию Rubi Pics.

В конце 1930-х годов, однако, когда стала приходить в упадок студия Imperial, и произошёл её разрыв с Д. Биллимориа, пришла в упадок и её карьера. На сцену стали выходить новые, более молодые и профессиональные актрисы. Одним из последних её фильмов в главной роли на этой студии стал Wahri Duniya режиссёра Гунджала, с которым Руби также успела посотрудничать на своей студии в фильме Prem Ki Jyot (1939).

Сулочана стала принимать гораздо более скромные предложения, чем раньше, перейдя на роли второго плана (сыграв с начала 1940-х до конца жизни ещё почти в полусотне фильмов). В 1953 году она в третий раз сыграла в фильме под названием Anarkali, но уже во второстепенной роли матери главного героя принца Салима.

В 1974 году она была награждена Премией имени Дадасахеба Фальке, наивысшей наградой индийского кинематографа за пожизненные достижения, особенно в период 1925—1939 годов, названный оргкомитетом Национальной кинопремии «эрой Сулочаны в хинди-кинематографе».

К концу жизни, несмотря на отдельные заработки, Сулочана обеднела настолько, что ей приходилось обращаться к благотворительным фондам, чтобы оплачивать скромную квартиру в Бомбее. Она умерла почти одинокой в 1983 году в своей квартире.

Избранная фильмография 

 Veer Bala (1925)
 Cinema Queen (1926)
 Bamto Bhoot (1926)
 The Telephone Girl (1926)
 Typist Girl (1926)
 Wildcat of Bombay (1927)
 Balidan (1927)
 Madhuri (1928)
 Anarkali (1928)
 Heer Ranjah (1929)
 Indira BA (1929)
 Madhuri (1932)
 Сулочана (1933)
 Indira M.A. (1934)
 Anarkali (1935)
 Bombay ki Billi (1936)
 Prem Ki Jyot (1939)
 Anarkali (1953)
 Baaz (1953)
 Бумажные цветы (1959)
  (1959)
  (1963)
  (1964)
 Амрапали (1966)
  (1967)
  (1968)
  (1971)
 Джули (1975)
 Khatta Meetha (1978)
  (1980)

Примечания

Ссылки

Дополнительные публикации и литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актрисы немого кино
Лауреаты премии имени Дадасахеба Фальке